Los nematoidos (Nematoida), son un grupo de animales conocido coloquialmente como gusanos redondos, son un grupo de gusanos pseudocelomados cilíndricos y no segmentados, que pueden ser acuáticos, parásitos o parasitoides. Son dioicos (con individuos machos y hembras). Presentan sistema digestivo, pero no circulatorio. Sus características morfológicas distintivas es un cuerpo largo y delgado con una cutícula de colágeno y músculos longitudinales, que están separados por tiras de epidermis, atravesadas por los nervios. Carecen de músculos anulares y órganos excretores más simples. Sus espermatozoides son ameboides y no tienen acrosoma.

A continuación se muestra la filogenia de los nematoidos con otros ecdisozoos según estudios recientes que intentan evitar los errores sistemáticos:

Referencias 

Ecdysozoa